Uroš Potočnik je ime več oseb:
 Uroš Potočnik (biokemik) (roj. 1969)
 Uroš Potočnik (igralec) (roj. 1971)
 Uroš Potočnik (slikar) (roj. 1974)

Potočnik, Uroš
Potočnik, Uroš